DHM steht für:

 Deutsche Harmonia Mundi, ein Plattenlabel für klassische Musik
 Deutsches Herzzentrum München
 Deutsches Historisches Museum in Berlin
 Deutsches Hygiene-Museum in Dresden
 Dialektischer und historischer Materialismus
 Digitales Höhenmodell
 Dihydromyricetin
 Diphenhydramin
 Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch (DHM-Schlüsselaustausch oder DHM-Protokoll), Protokoll zur Schlüsselvereinbarung

DHM steht im Sport für:
 Deutsche Historische Meisterschaft, eine Meisterschaft des DMSB im historischen Motorradsport
 Deutsche Hochschulmeisterschaft, ausgerichtet vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband
 Deutsche Hallenmeisterschaften, des Deutschen Leichtathletik-Verbandes

DHM